Hellmut Lantschner (1909-1993) – sciatore austriaco naturalizzato tedesco
 Gustav Lantschner (1910-2011) – sciatore, attore, regista e direttore della fotografia austriaco naturalizzato tedesco